Саган — власна назва.

Персоналії

Прізвище 
 Карл Саган — американський астроном.
 Леонтина Саган (1889—1974) — автрійська театральна та режисерка кіно.
 Франсуаза Саган — французька письменниця.
 Саган Іван Тимофійович (1938—2010) — український краєзнавець.
 Саган Костянтин Костянтинович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Саган Сергій Іванович (1982—2015) — сержант Збройних сил України, учасники російсько-української війни 2014—2017.

Топоніми

Саган — історична латинська назва Жагані.

Прізвища